Лос Ариспе има више значења:

 Лос Ариспе (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ариспе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику